Обе́н-Сен-Ваа́ст () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на північ від Парижа, 85 км на захід від Лілля, 60 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 305 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 770,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Обен-Сен-Вааст на сайті французького Національного інституту географії
 Обен-Сен-Вааст на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Обен-Сен-Вааст на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале